Безовица може да се отнася за:

 Безовица – село в Словения, Савински регион, община Войник
 Безовица – село в Словения, Обално-крашки регион, община Копер